Jasny () ist der Name zweier Orte in Russland:

 Jasny (Oblast Orenburg)
 Jasny (Oblast Amur)

Jasny ist auch der Nachname von

 Vojtěch Jasný (1925–2019), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor